Lampland:
 Carl Otto Lampland
 1767 Lampland, um asteróide da cintura principal

Ver também 
 Lampeland (no)